El término secretos hace referencia, en esta enciclopedia:

Concepto 
 a un secreto, información poseída en exclusiva y custodiada por una o varias personas;

Películas 
 a Secretos (2008), dirigida por Valeria Sarmiento;
 a Secretos (The Invisible Circus, en el original en inglés) (1999), dirigida por Adam Brooks;
 a Secretos (Dowaha, en el original en inglés) (2009), dirigida por Raja Amari;

Televisión
 a Secretos (2004-2009), serie de televisión mexicana;
 a Secretos, serie de televisión turca;
 a Secretos (2011), episodio basado en The Walking Dead;

Música 
 a Los Secretos (1980-), grupo musical español;
 a Secretos (1983), álbum de José José;
 a Secretos'' (2016), álbum de División Minúscula.

Otros 
 Los Secretos (desambiguación)